Conrad Quensel kan syfta på:

 Conrad Quensel (astronom) (1676–1732), svensk astronom och matematiker
 Conrad Quensel (biolog) (1767–1806), svensk biolog, bland annat intendent för Naturhistoriska riksmuseet
 Conrad Quensel (jurist) (1901–1977), jurist inblandad i Haijbyaffären